Paus Johannes VII (+707), paus (705-707)
 Johannes VII van Antiochië, patriarch van Antiochië (1090-1155)
 Johannes VII Palaiologos (+1408), keizer van Byzantium (1390)